Sundsvall (Sundsvalls kommun) este o comună din comitatul Västernorrlands län, Suedia, cu o populație de 96.978 locuitori (2013).

Geografie

Zone urbane 
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Demografie

Referințe

Legături externe
  – Site web oficial

 

Sundsvall
Eponime ale asteroizilor